Кравара () или Кравари () е планинският район на север от Навпакт, представляващ най-южната част на Пинд. Административно попада на територията на Етолоакарнания. През античността това е Етолия. В Епирското деспотство тази територия също е обозначавана като Етолия, а от 1271 г. и като Локрида. За първи път район с името Кравара/Кравари е отбелязан в османския данъчен регистър (муфасал) на Санджак Трикала от 1454/55 г. Във физикогеографски аспект тази планинска земя е известна като най-южния ареал на разпространение на мизийски бук – край село Клепа в планината Кокиния.

Селища 
Почти всички села в областта заключена между реките Морнос и Евинос в южен Пинд, както и самата област имат и стари славянобългарски имена :

История 
Районът на Кравари е завоюван за османците от Гази Турахан бей през 1423 г. Според османските архиви санджакът на Трикала е разделен на три каази: Трикала, Фанари и Аграфа. Земята на Кравари (на осм. Кравари Или) е в кааза Трикала. Има подробна справка в османските регистри за селата, които я съставят. Данъчните приходи в района на Кравари били предназначени за издръжката на четирима спахии от Кравари: Каролос, Муса, Караца и Микропетра. По това време в Кравара имало 50 села в които живеели 500 семейства, 90 стари ергени и моми и 31 вдовци и вдовици.

За последно името Кравара фигурира в османските документи (на Али паша Янински) през 1806 г., в които Али паша определя свои наместници в района. В документа на Али паша намираме и Венетико, т.е. южната част на Навпактия заедно с Апокуро, които били обитавани също от власи-арматоли (Ν. Κασομούλης "Στρατιωτικά Ενθυμήματα", τόμος Α', σελ. 112, 250). За Али паша Кравара (при)спадала към Карпениси.

Със създаването на Гърция през 1832 г. Навпактос е разделен на три: Навпактос, Венетикос и Краварос, а през следващата 1833 г. отново трите района са под общото наименование Навпактия. Предходно Кравара била известна и с имената Влахохория и Клефтохория, т.е. земя на власите или земя на клефтите. 

Според Макс Фасмер етимологията на името е славянска. Районът впечатлява Франсоа Пуквил, който го описва в своето „Пътешествие в Гърция“. В района на Кравара се намира Варнаковският манастир, известен като „Света Лавра на Румели“.

Бележки

Литература 
 ΠΑΝΟΥ ΣΠ. ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ, "ΚΡΑΒΑΡΑ ΚΑΙ ΚΡΑΒΑΡΙΤΕΣ", ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΛΙΟΣ 1951.
 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, "ΚΡΑΒΑΡΑ ΤΑ ΠΕΡΗΦΑΝΑ", ΑΘΗΝΑ 1982.

Кравара